Sainte-Marie is een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Orientales (regio Occitanie) en telt 3842 inwoners (2004). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Perpignan.

Geografie
De oppervlakte van Sainte-Marie bedraagt 10,3 km², de bevolkingsdichtheid is 373,0 inwoners per km². Ze ligt 18 km van Perpignan.

Demografie

Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Gemeente in Pyrénées-Orientales